Кубок наций Персидского залива по футболу 1986 года — 8-й розыгрыш Кубка наций Персидского залива. Турнир проходил с 22 марта по 7 апреля на стадионе «Международный» в Манаме.

Схема 
Семь команд проводили друг с другом по одной встрече. За победу давалось два очка, за ничью — одно. Команда, набравшая по итогам 6 игр наибольшее количество очков, становилась обладателем Кубка Персидского залива.

Участники 
В турнире принимало участие 7 сборных:
  — организатор
  — действующий обладатель

Турнирная таблица

Результаты матчей

Итог

Бомбардиры 
6 мячей:
  Фахад Хамис

5 мячей:
  Фаисал аль-Дахаил

4 мяча:

  Аадель Хамис

  Маджид Абдулла

3 мяча:

  Рахим Хамид

  Аднан ат-Тальяни

2 мяча:

  Карим Саддам
  Халид Салман

  Юсеф Суваид
  Хилаль Хамид

  Мухейсен аль-Джаман

1 мяч:

  Мухаммед аль-Амири
  Хилаль Джума
  Хамад Мухаммед
  Мурджан Эад
  Махди Джассим
  Хабиб Джафар

  Мавфак Хусейн
  Иса Ахмед
  Аадель Аббас
  Муаяд аль-Хаддад
  Саля Джассим аль-Хасави
  Наим Сад

  Нассер Хамис
  Саид Фарадж
  Гулам Хамис
  Мухаммед Абдулджаввад
  Фахад аль-Биши
  Шайа аль-Нафиса

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

1986
Международные соревнования по футболу в Бахрейне
Март 1986 года
Апрель 1986 года
Футбол в Азии в 1986 году
Международные спортивные соревнования в Манаме
1980-е годы в Бахрейне